Le qualificazioni del singolare femminile del Kremlin Cup 2012 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie

  Sesil Karatančeva (primo turno)
  Ol'ga Alekseevna Pučkova (ultimo turno)
  Lesja Curenko (primo turno)
  Jana Čepelová (secondo turno)

  María Teresa Torró Flor (ultimo turno)
  Kristýna Plíšková (ultimo turno)
  Karolína Plíšková (secondo turno)
  Anastasija Rodionova (Qualificata)

Qualificate 

  Valerija Solov'ëva
  Anastasija Rodionova

  Vesna Dolonc
<li>  Elina Svitolina

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Kremlin Cup 2012
WTA Tour 2012